

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Zajączków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie
 Zajączków – część wsi Zaborze w woj. lubelskim w pow. opolskim w gminie Karczmiska
 Zajączków – wieś w, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie
 Zajączków – część wsi Kowala Pierwsza w woj. lubelskim w pow. opolskim w gminie Poniatowa
 Zajączków – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Zajączków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Chotcza
 Zajączków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów

Zobacz też 
 Zając, Zające, Zającówka, Zajączek, Zajączki, Zajączkowice, Zajączkowo, Zajączkówko